The Man Who Never Was, titre original de , roman d' paru en 1953 ;
 The Man Who Never Was, titre original de L'Homme qui n'a jamais existé, film de Ronald Neame sorti en 1956 basé sur le livre ;
 , série télévisée américaine diffusée de 1966 à 1967 ;
 The Man Who Never Was, épisode de la série The Sarah Jane Adventures diffusé en 2011.